Das Benson & Hedges Masters 1990 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 1989/90, das vom 4. bis 11. Februar 1990 im Wembley Conference Centre in London ausgetragen wurde.
Es war die 16. Austragung des Masters.

Erstmals nahmen 18 Teilnehmer am Masters teil. In der Wildcard-Runde besiegte James Wattana Dean Reynolds mit 5:4 und Steve James gewann gegen Alex Higgins mit 5:2.

Wie bereits im Vorjahr gewann Stephen Hendry das Finale gegen John Parrott, in diesem Jahr jedoch mit 9:4.

Finalrunde 
Quellen: SnookerDatabase, SnookerScene

Einzelnachweise 

1990
Snookerveranstaltung 1990
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent